Esistono più comuni francesi con questo nome

Urville – Aube
Urville – Calvados
Urville – Manica
Urville – Vosgi